1-й авиационный корпус дальней бомбардировочной авиации (1 -й ак ДБА) — соединение Военно-Воздушных сил (ВВС) РККА, созданное для нанесения ударов в стратегической глубине обороны противника.

Наименования корпуса 

 1-й авиационный корпус дальней бомбардировочной авиации

Создание корпуса 
1-й авиационный корпус дальней бомбардировочной авиации сформирован 05 ноября 1940 года

Базирование 
Корпус базировался на территории Ленинградского военного округа.
Штаб корпуса — Едрово.

Преобразование корпуса 
1-й авиационный корпус дальней бомбардировочной авиации расформирован 23 августа 1941 года в соответствии с принятием новой военной доктрины в области создания резервов ставки ВГК на основании Приказа НКО СССР № 0064 от 13 августа 1941 года

В действующей армии 
В составе действующей армии с 22 июня 1941 года по 18 августа 1941 года, всего 63 дня

Командование 
Командир корпуса
 генерал-майор авиации Изотов Владимир Иванович,  (11.01.1941 — 25.08.1941)
 Начальник штаба корпуса
 полковник Кроленко Николай Иванович,  (11.01.1941 — 25.08.1941)

В составе объединений

Соединения, части и отдельные подразделения корпуса 
 40-я дальнебомбардировочная авиационная дивизия
 7-й дальнебомбардировочный авиационный полк
 53-й дальнебомбардировочный авиационный полк
 200-й дальнебомбардировочный авиационный полк
 51-я дальнебомбардировочная авиационная дивизия
 100-й дальнебомбардировочный авиационный полк
 203-й дальнебомбардировочный авиационный полк
 221-й дальнебомбардировочный авиационный полк
 223-й дальнебомбардировочный авиационный полк
 56-я авиационная дивизия (до 9 июля 1941 г.)
 198-й истребительный авиационный полк (г. Великие Луки, боевой работы не вёл за отсутствием матчасти)
 199-й истребительный авиационный полк (И-153, г. Великие Луки)
 234-й истребительный авиационный полк (Медведь Ленинградской области (май 1941 года), июнь - Ярославль, боевой работы не вёл за отсутствием матчасти) .

Участие в операциях и битвах 
 Приграничные сражения с 22 июня 1941 года по 29 июня 1941 года
 Удары по уничтожению танковых колонн 56-го и 41-го механизированных корпусов немецкой армии с 25 июня 1941 года по 6 июля 1941 года
 Смоленское сражение с 10 июля 1941 года по 7 августа 1941 года
 Поддержка контрудара 11-й армии в районе города Сольцы с 14 июля 1941 года по 18 июля 1941 года
 Поддержка контрударов Западного Фронта с 26 июля 1941 года по 28 июля 1941 года

Литература

Ссылки 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Герои Второй Мировой
 Боевой состав ВВС
 The Luftwaffe, 1933- 45
 Авиаторы Второй мировой войны

Примечания 

Авиационные корпуса дальнего действия СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1940 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1941 году